Kućište ist:

 ein Dorf im Kosovo, siehe Kućište (Kosovo)
 ein Dorf in Kroatien, siehe Kućište (Kroatien)